Pleuroplacosphaeria är ett släkte av svampar. Pleuroplacosphaeria ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pleuroplacosphaeria